B6 pode se referir a:
Vitamina B6
B6 (tamanho de papel)

Desambiguação